Gaduo bezeichnet:

 Gaduo (Chidu) (尕朵乡), Gemeinde im Kreis Chidu in der chinesischen Provinz Qinghai
 Gaduo (Zamtang) (尕多乡), Gemeinde im Kreis Zamtang in der chinesischen Provinz Sichuan